Carla Ballero Alvarado é uma atriz, modelo e apresentadora de televisão chilena.

Começou sua carreira no Canal 13, em 2000. Se tornou conhecida no programa de humor Morandé con compañía no canal Megavisión.

Em 2008, participou do programa Estrellas en el hielo: El baile (a versão chilena do Dança no Gelo, porém inspirada no programa britânico, e não no americano), sendo a segunda eliminada do concurso.

Ligações externas
 Carla Ballero no IMDB
 Carla Ballero dio clases de sexo en "Vértigo Extremo" em La Estrella del Norte
 Fotogaleria em Chilevisión.cl

Apresentadores de televisão do Chile